Alduin peut désigner :
 Alduin de Lombardie, roi de Lombardie au  ;
 Alduin ou Audouin  d’Angoulême, comte d’Angoulême de 886 à 916.